Dyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Allen Dyer
 William Turner Thiselton-Dyer

Robotskapade auktorsförkortningar